Patronyme d'origine anglaise, porté notamment par :

 Harriet Tubman, née Araminta Ross, vers 1820 - 1913, militante en faveur de l'abolition de l'esclavage afro-américain.
 William Tubman, 1895 – 1971, homme politique d’origine américano-libérienne, président de la République du Liberia de 1944 jusqu'à sa mort.